Pfarrkirche Aurach steht für:

 Pfarrkirche Aurach am Hongar, Kirchengebäude in der Gemeinde Aurach am Hongar, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Pfarrkirche Aurach bei Kitzbühel, Kirchengebäude in der Gemeinde Aurach bei Kitzbühel, Bezirk Kitzbühel, Tirol